est la formule brute de plusieurs isomères.

 Uridine
 3-méthyluridine, numéro CAS 
 ribothymidine ou 5-méthyluridine, numéro CAS 
 2'-O-méthyluridine, numéro CAS